Kirton hace referencia a:

Inglaterra 
 Kirton (Lincolnshire)
 Kirton in Lindsey, Lincolnshire
 Kirton (Nottinghamshire)
 Kirton (Suffolk)